Pulsar – tipo di stella di neutroni
Pulsar – marchio di orologi
Pulsar – programma televisivo di divulgazione scientifica
Pulsar – primo telefono a tasti creato dalla SIP
Pulsar – gruppo musicale francese
Pulsar – personaggio dei fumetti Marvel Comics